Сноувил има више значења:
 Сноувил (Вирџинија)
 Сноувил (Јута)